Girau pode referir-se a:

 Girau do Ponciano - município do estado de Alagoas, Brasil.
 Girau - povoado no município de Araruna, Paraíba, Brasil.
 Girau - antiga denominação do município de Piquet Carneiro, Ceará, Brasil.
 Girau do Itiúba - povoado no município de São Brás, Alagoas, Brasil.

Ver também
 Jirau